Detta är en lista över de 260 kommunerna i departementet Haute-Loire i Frankrike.

Haute-Loire
Kommuner Haute-Loire